Wąpielsk (gromada 1954–1968) (powiat rypiński)
 Wąpielsk (gromada 1972) (powiat rypiński)